Luossajaure och Luossejaure kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Lappland 
Lilla Luossajaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (23,4 ha)
Stora Luossajaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (61 ha)
Luossajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (26,7 ha)
Norra Luossejaure, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,18 ha)
Södra Luossejaure, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,3 ha)
Luossajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Luossajaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (1,83 km²)
Luossejaure (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (95,6 ha)
Luossejaure (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (12,2 ha)

Se även 
Luossajärvi,  (2 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn